

Pessoas
Nathaniel Hawthorne

Localidades
Hawthorne (Califórnia)
Hawthorne (Flórida)
Hawthorne (Nevada)
Hawthorne (Nova Jérsei)
Hawthorne (Nova Iorque)
Hawthorne Heights

Outros
Experiência de Hawthorne

Desambiguação
Desambiguações de topônimos